IJA ist ein Akronym für:
 Imperial Japanese Army, siehe Kaiserlich Japanische Armee
 International Journal of Astrobiology, seit 2002 bei der Cambridge University Press verlegte wissenschaftliche Fachzeitschrift ()
 International Jugglers’ Association, 1947 gegründeter internationale Verband von Jongleuren
 International Journal of Audiology, seit 2002 bei Taylor & Francis verlegte wissenschaftliche Fachzeitschrift ()
 International Juridical Association, Berufsverband von Anwälten in den USA, der von 1931 bis 1942 existierte

Abkürzung